Орджонікідзе Григорій Костянтинович (Серго Орджонікідзе; 1886–1937) — більшовицький та радянський державний діяч



Поточні назви 
Селище міського типу
 Орджонікідзе — Автономна Республіка Крим, Феодосійська міська рада

Колишні назви 
Міста:
 Орджонікідзе — назва міста Єнакієве, Донецька область, у 1936—1941 роках
 Орджонікідзе — назва міста Покров, Дніпропетровська область, у 1956—2016 роках

Села:
 Орджонікідзе — колишня назва села Новотаромське (Дніпропетровська область, Дніпровський район)
 Орджонікідзе — колишня назва села Шевченківське (Дніпропетровська область, Криворізький район)
 Орджонікідзе — колишня назва села Степове (Дніпропетровська область, Нікопольський район)
 Орджонікідзе — колишня назва села Романівка (Київська область, Поліський район)
 Орджонікідзе — колишня назва села Садове (Кіровоградська область, Гайворонський район)
 Орджонікідзе — колишня назва села Армашівка (Одеська область, Ширяївський район)

Селища:
 Орджонікідзе — колишня назва селища Нижня Шевирівка (Луганська область, Сорокинський район)

Орджонікідзе — колишня назва селища Хараґаулі, Імереті, у 1949–1989 рр.

Орджонікідзе — колишня назва міста Владикавказ (Північна Осетія)

Див. також 
 Вулиця Орджонікідзе